Фабиан — имя и фамилия.

Носители фамилии 
 Фабиан, Арпад (1926—1986) — католический прелат, епископ Сомбатхея.
 Фабиан, Валентина Львовна (более известна под фамилией Бианки; 1839/1833—1884) — российская оперная певица (драматическое сопрано).
 Фабиан, Весна (род. 1985) — словенская лыжная гонщица.
 Фабиан, Габор (1795—1877) — венгерский писатель, поэт и переводчик, юрист, адвокат.
 Фабиан, Джон Маккрири (род. 1939) — астронавт НАСА.
 Фабиан, Душан (род. 1975) — словацкий писатель.
 Фабиан, Иван Андреевич — русский переводчик XVIII века.
 Фабиан, Йозеф (1815—1882) — чешский писатель-богослов.
 Фабиан, Карел (1912—1983) — чешский писатель и сценарист.
 Фабиан, Карлуш (1930—2006) — португальский политический и военный деятель.
 Фабиан, Лара (род. 1970) — франкоязычная певица.
 
 Фабиан, Марко (род. 1989) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Фабиан, Оскар (1846—1899) — польский математик и физик, педагог.
 Фабиан, Патрик (род. 1987) — немецкий футболист, правый защитник.
 Фабиан, Роберт (1450—1513) — английский хроникёр.
 Фабиан, Сара (урожд. Палфри, 1912—1996) — американская теннисистка.
 Фабиан, Франсуаза (род. 1933) — французская актриса.
 Фабиан, Янош Яношевич (1922—1983) — советский футболист.

Носители имени 
 Фабиан — папа римский в 236—250 годах.
 Луций Анний Фабиан — римский государственный деятель начала III века.
 Папирий Фабиан — древнеримский ритор и философ I в. до н. э.

См. также 
 Сан-Фабиан